Čerepnin [čerepnín] ima več pomenov.

Osebnosti 

Je priimek več osebnosti (rusko Черепни́н):

 Aleksander Nikolajevič Čerepnin (1899—1977), ruski skladatelj in pianist, sin N. N. Čerepnina.
 Lev Vladimirovič Čerepnin (1905—1977), ruski zgodovinar in akademik
 Nikolaj Nikolajevič Čerepnin  (1873—1945), ruski skladatelj, dirigent in pedagog, oče A. N. Čerepnina.

Glej tudi 

 seznam priimkov (Č)
Genadij Petrovič Čerepanov, ruski fizik 
Anatolij Mihajlovič Čerepaščuk, ruski fizik
priimek Čerenkov